polniczka – gatunek ptaka z rodziny trznadli
1 miejscowość w Polsce:
 Polniczka – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim